Paura e disgusto a Las Vegas (Fear and Loathing in Las Vegas) – romanzo di Hunter S. Thompson del 1971
 Paura e delirio a Las Vegas (Fear and Loathing in Las Vegas) – film del 1998 diretto da Terry Gilliam
 Fear, and Loathing in Las Vegas – gruppo musicale giapponese post-hardcore electro